Толстые-Милославские – русский дворянский род, ветвь рода Толстых. До получения графского титула были внесены в 6-ю часть Родословной книги Казанской губернии. Графы Толстые-Милославские 12 ноября 2004 и 13 декабря 2005 внесены в 5-ю часть Общероссийской Дворянской Родословной Книги. Род существующий.

Толстые-Милославские
11 ноября 1910 года братья Павел (1848—1940), Сергей (1850—1925) и Михаил (1854—1933) Сергеевичи Толстые (из нетитулованной ветви Толстых) получили высочайшее соизволение присоединить фамилию угасшего боярского рода Милославских и потомственно именоваться Толстыми-Милославскими. Объяснялось это тем, что они были старшими из потомков Ивана Толстого (1644—1713), наместника звенигородского и воеводы азовского, чьей матерью была Соломонида Михайловна Милославская.

Графский титул
Уже в эмиграции, старший из братьев Павел Сергеевич Толстой-Милославский как старший в роду Толстых был пожалован 25 сентября / 8 октября 1930 года Кириллом Владимировичем титулом графа Толстого-Милославского. Титул был зарегистрирован в английской Геральдической коллегии .

Известные представители
 граф Павел Сергеевич Толстой-Милославский — член Императорского Археологического Общества, действительный статский советник и камергер. В 1921 г. был рекомендован для участия в Русском Зарубежном Церковном Соборе в Сремских Карловцах (Югославия).
 граф Николай Димитриевич Толстой-Милославский (род. 23 июня 1935) — его правнук, британский историк
 Сергей Сергеевич Толстой-Милославский (1850—1925) — гофмейстер, уездный предводитель Лаишевского уезда Казанской губернии (в 1896 г.), с 27 июня 1905 года – последний Казанский губернский предводитель дворянства. В телеграмме от 5 марта 1917 приветствовал Временное правительство: Казанское дворянство приветствует новое конституционное правительство, верит и надеется, что оно во главе с монархом приведёт великую Россию к светлому будущему, безусловной победе над упорным врагом и водворит спокойствие и порядок в народную жизнь. Губернский предводитель дворянства Сергей Толстой-Милославский. (РГИА. Ф. 1278. On. 54. 1917. Д. 1272. Л. 12). Умер в эмиграции в Дубровнике.

Родословная графов Толстых-Милославских

Герб
 
Первоначально Толстые-Милославские пользовались родовым гербом Толстых (ОГ II, 42). Герб графов Толстых-Милославских был утверждён Кириллом Владимировичем 11 октября 1933 года:
«Щит разделён на четыре части. В первой и четвёртой частях, в голубом поле, изображены золотая сабля и серебряная стрела продетая остроконечиями крестообразно сквозь кольцо золотого ключа, и над ключом с правой стороны видно серебряное крыло распростёртое» (герб дворян Толстых (ОГ II, 42). «Во второй и третьей частях щита, на красном поле, серебряная перевязь проведенная вправо, на которой изображены три красные розы, состоящие каждая из четырёх листьев» (герб Милославских – герб Долива с изменением). «На щите графская корона, а на ней два серебряных шлема. На правом шлеме дворянская корона с тремя страусовыми перьями; на левом, дворянская корона с двумя трубами между которыми, вертикально одна под другой расположены три розы.
Намёт на правой стороне, – голубой подложенный золотом; на левой – красный подложенный серебром.
Щит держат: с правой стороны, западный рыцарь конца XII-го века; на нём шлем, жёлтая поверх кольчуги рубаха, на ремне перекинутом через правое плечо, – меч, на поясе висит кинжал, а в правой руке копьё. С левой стороны, боярин времён Царя Алексея Михайловича и рождённой Милославской, Царицы Марии Ильиничны. На боярине золотая парчёвая, со стоячим сзади воротом одежда, поверх которой, подложенная горностаем, надета пурпурного цвета шуба; на голове высокая шапка, в левой руке посох».

Источник
 Думин С.В. Герб графов Толстых-Милославских // Гербовед. – 1994. – № 1-2 (5-6). – С.50-56

Примечания 

 
Милославские
Графские роды России
Боярские роды